Skoki narciarskie na Szwedzkich Igrzyskach Narciarskich (ang. Swedish Ski Games, szwed. Svenska skidspelen) składały się na program tej imprezy obok kombinacji norweskiej i biegów narciarskich. Czasami oprócz dyscyplin narciarstwa klasycznego w programie ich znajdowały się także zawody w narciarstwie alpejskim oraz w biathlonie. Szwedzkie Igrzyska Narciarskie były wzorowane na zawodach w Lahti (od 1923) oraz w Oslo/Holmenkollen (od 1892). Po raz pierwszy odbyły się one w Sundsvall (w 1947), a później rozgrywano je głównie w Falun (od 1959).

Skoczkowie narciarscy rywalizowali na skoczniach w Sundsvall, Östersund, Sollefteå, Falun (od 1974 na skoczni narciarskiej Lugnet), Boden, Sztokholmie, Skellefteå, Kirunie, Örnsköldsvik, Lycksele. Konkursy skoków narciarskich przeprowadzane podczas tej imprezy były jednocześnie zawodami FIS (FIS Race), zaś od 1980 konkursami Pucharu Świata, Pucharu Kontynentalnego lub Pucharu Europy w skokach narciarskich. Triumfatorami skoków narciarskich podczas Szwedzkich Igrzysk Narciarskich byli również zwycięzcy mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 1954, 1974, 1993, które odbywały się w Falun. Ponadto od 1997 do 2002 konkursy skoków narciarskich rozgrywane podczas tej imprezy były zaliczane do klasyfikacji Turnieju Nordyckiego, tak jak zawody które odbywały się podczas Festiwalu Narciarskiego w Holmenkollen oraz Igrzysk Narciarskich w Lahti.

Medaliści Szwedzkich Igrzysk Narciarskich (skoki narciarskie)

Najwięcej razy na podium Szwedzkich Igrzysk Narciarskich (skoki narciarskie)

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Falun

Bibliografia 
 
 

Zawody w skokach narciarskich